Аргей может означать:

 Аргей — македонский царь, правивший в VII веке до н. э.
 Аргей II Македонский — узурпатор, правивший в Македонии в 393—391 гг. до н. э.
  — сын Птолемея I Сотера, убитый своим братом Птолемеем II Филадельфом.
  — в греческой мифологии царь Аргоса (1301—1286 до н. э.).
  — в греческой мифологии сын Деифонта.
 Аргей — в греческой мифологии сын Пелопа. 
  (ум. 320) — родные братья, мученики в Томах в Понте при Лицинии.

 Аргей — античное название вулкана Эрджиес в Малой Азии.
  — гора на Луне.

См. также 
 Агрей
 Аргия (значения)
 Аргос (значения)
 Архей (значения)